

Miejscowości w Polsce  
 Borki Wielkie – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno 
 Borki Wielkie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec

Ukraina 
 Borki Wielkie – osiedle typu miejskiego w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Borki Małe